Heinrich Tessmer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Tessmer (Sänger) (1894–1960), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Heinrich Tessmer (Maler) (1943–2012), deutscher Maler und Grafiker